PGI steht für:
 Planning Group International, siehe Sapient
 Protected Geographical Indication, engl. für geschützte geografische Angabe, siehe Herkunftsbezeichnung
 Pressure Gas Injection, siehe Gasmotor#Funktionsweise
 Phosphoglucose-Isomerase, siehe Glucose-6-phosphat-Isomerase
 den IATA-Code des internationalen Flughafens Chitato (Dundo), Angola

PGi steht für:
 der Markenname der Premiere Global Services

Abkürzung